Plato hace referencia a varios artículos:

Gastronomía 
 Plato de cocina, recipiente sobre el que se sirven alimentos.
 Plato, alimentos preparados de una manera determinada para ser servidos y consumidos.
 Primer plato o plato entrante, en el menú tradicional europeo, el que precede al plato principal.
 Segundo plato o plato principal, en el menú tradicional europeo, el que prosigue al primer plato y precede al postre.
 Plato nacional, alimentos que representan los gustos particulares de una nación, región o comunidad.
 Plato combinado, alimentos ofrecidos en algunos restaurantes, caracterizados por consistir en un único plato generalmente ovalado en el que se separan cada uno de los ingredientes.
 Plato precocinado, especie de alimento precocinado que se envasa en un recipiente de plástico.
 Plato preparado, preparación culinaria envasada y lista para ser ingerida con un mínimo de operaciones.

Lugares 
 Plato (Magdalena), municipio del departamento de Magdalena, Colombia.
 Plato (Minnesota), villa del estado de Minnesota, Estados Unidos.
 Plato (Misuri), villa del estado de Misuri, Estados Unidos.
 Municipio de Plato (condado de Hand, Dakota del Sur), Estados Unidos.
 Municipio de Plato (condado de Kane, Illinois), Estados Unidos.
 Municipio de Plato (Iowa), Estados Unidos.

Varios 
 Plato (disco duro), componente principal de un disco duro.
 PLATO (nave espacial), nave espacial en proceso de desarrollo para estudiar objetos celestes próximos a la Tierra.
 Plato, base final del campo de béisbol o home.
 Plato, otra manera de referirse a un reproductor de discos de vinilo o tocadiscos.
 Tiro skeet o Tiro al plato, una de las especialidades en el tiro deportivo. 
 Programmed Logic Automated Teaching Operations (PLATO), sistema generalizado de asistencia por computadora.
 Platón (cráter), cráter lunar.
 Platillos, instrumento musical.

Enlaces externos